Jarkko Nieminen e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo, ma Tursunov ha deciso di non partecipare. Nieminen ha giocato con Rameez Junaid ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Eric Butorac e Raven Klaasen.

Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto in finale Colin Fleming e Ross Hutchins per 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinale)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (quarti di finale)

 Jamie Murray /  John Peers (campioni)
<li> Tomasz Bednarek /  Marin Draganja (primo turno)

Wildcard

  Matthias Bachinger /  Kevin Krawietz (primo turno)

  Alexander Satschko /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2014
ATP World Tour 2014